Suore dei Santi Angeli, di Rio de Janeiro - congregazione religiosa fondata dal vescovo missionario Joseph van Reeth
 Suore dei Santi Angeli, dello Sri Lanka - congregazione religiosa fondata in Francia da Barbe-Élise Poux
 Suore dei Santi Angeli Custodi, di Bilbao - congregazione religiosa fondata da Rafaela Ybarra de Vilallonga